Schultze är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Fritz Schultze
 Herbert Schultze
 Max Schultze
 Norbert Schultze
 Otto Schultze

Se även 

 Schulz
 Schultz
 Schulze

Tyska efternamn